Bačevci est un toponyme qui peut désigner :
Bačevci, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bajina Bašta, district de Zlatibor ;
Bačevci, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Valjevo, district de Kolubara.